Osoby o nazwisku Klimke:
 Fryderyk Klimke – polsko-niemiecki filozof i teolog
 Ingrid Klimke – niemiecka zawodniczka jeździectwa
 Reiner Klimke – niemiecki jeździec sportowy

Niemieckie nazwiska